Маркос Алонсо Пенья (; ) — испанский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Атлетико Мадрид», «Барселону» и сборную Испании. После завершения карьеры футболиста тренировал ряд известных испанских клубов. Сын футболиста Маркоса Алонсо Имаса и отец футболиста Маркоса Алонсо Мендосы.

Клубная карьера 
Алонсо является воспитанником клуба «Реал Мадрид», в профессиональном футболе дебютировал в клубе «Расинг Сантандер» в 1977 году, через два года оказался в мадридском «Атлетико», а в 1982 году перешёл в «Барселону», за которую играл на протяжении 5 сезонов, ставших лучшими в его карьере. В эти годы он вместе с командой сумел завоевать все основные испанские трофеи и дошёл до финала Кубка чемпионов УЕФА. После «Барселоны» вернулся в «Атлетико Мадрид», но его карьера уже шла на спад, и в скором времени он её завершил в клубе, в котором начинал, в «Расинг Сантандер».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Алонсо дебютировал 25 марта 1981 года в матче со сборной Англии. Всего в составе сборной провёл 22 матча, в которых забил 1 гол, в ворота сборной Исландии. Был в составе сборной на чемпионате Европы 1984 года, на котором испанцы дошли до финала, но на поле не выходил.

Тренерская карьера 
Через несколько лет после окончания карьеры футболиста Алонсо стал тренером в «Райо Вальекано», затем тренировал ряд известных испанских клубов, среди которых «Севилья» и «Атлетико Мадрид», но особых успехов нигде не добивался. Последним клубом, в котором работал Алонсо, был в 2008 году клуб «Гранада 74», ныне прекративший своё существование.

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании: 1984/85
 Обладатель Кубка Испании: 1982/83
 Обладатель Суперкубка Испании: 1983
 Обладатель Кубка испанской лиги (2): 1982/83, 1985/86
 Финалист Кубка чемпионов УЕФА: 1985/86
 Сборная Испании
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 1984

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Логроньес»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Расинг» Сантандер
Тренеры ФК «Севилья»
Тренеры ФК «Атлетико Мадрид»
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»
Тренеры ФК «Малага»